Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1988./89. je osvojila Nada iz Splita.

Ljestvica

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1988-89